Ато́з () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 360 км на південний схід від Парижа, 29 км на південний схід від Безансона.

Історія 

У 1956-2015 роках муніципалітет перебував у складі регіону Франш-Конте. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Бургундія-Франш-Конте.

1 січня 2016 року Атоз, Шанан, Отп'єрр-ле-Шатле, Но, Рантешо i Ванклан було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Прем'є-Сапен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 66 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 178,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Атоз на сайті французького Національного інституту географії
 Атоз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Атоз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ду

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ду